Tellers kan syfta på:

The Tellers – en belgisk musikgrupp.